Hazlett ist der Familienname folgender Personen:

 Chester Hazlett (1891–1974), US-amerikanischer Orchester- und Jazzmusiker
 George Hazlett (1923–2012), schottischer Fußballspieler
 Jack Hazlett (* 1938), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 James M. Hazlett (1864–1941), US-amerikanischer Politiker
 Olive Hazlett (1890–1974), US-amerikanische Mathematikerin
 Steve Hazlett (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Mount Hazlett, Berg im Norden des ostantarktischen Viktorialands